Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Maur – Cher
Saint-Maur – Gers
Saint-Maur – Indre
Saint-Maur – Giura
Saint-Maur – Oise
Saint-Maur-des-Fossés

Pagine correlate 
 Maur – pagina di disambiguazione